Adept est un mot anglais qui signifie habile, adroit (il s'agit donc d'un faux-ami).

Adept peut désigner :
 Adept, un jeu de rôle ;
 Adept Technology, une marque de robot utilisé en industrie ;
 Adept, un groupe de post-hardcore suédois.